SETI ou Seti peuvent désigner :

Prénom

Toponyme 

 Seti, l'une des 14 zones du Népal.
 Seti, une rivière du Népal.

Sigle 

 Search for Extra-Terrestrial Intelligence, recherche d’une intelligence extraterrestre ;
 SETI@home, un projet de calcul distribué ;
 Institut SETI, un organisme sans but lucratif.
Acronyme
Homonymie d'acronyme